Верхний Аулаки — название исторических государственных образований на Аравийском полуострове.

 Верхний Аулаки — султанат в Южной Аравии, существовавший до середины XX века.
 Верхний Аулаки — шейхство в Южной Аравии, существовавшее до середины XX века.